Лема Стейніца про заміну — твердження в лінійній алгебрі про те, що довільну множину лінійно незалежних векторів у (скінченновимірному) лінійному просторі можна доповнити до базису простору елементами деякого заданого базису. Лема використовується в доведенні твердження про однакову кількість елементів у всіх базисах скінченновимірного лінійного простору.

Названа на честь німецького математика Ернста Стейніца.

Твердження Леми 
Нехай  — базис лінійного простору  а  — множина лінійно незалежних векторів. Тоді:
 
 Серед векторів  можна вибрати підмножину  з  векторів, які разом з  утворюють базис простору .

Доведення 
Доведення здійснюється методом математичної індукції за величиною .

Для ,  є пустою множиною і тоді .

Припустимо твердження є справедливим для всіх множин , для яких . Покажемо справедливість для .

Визначимо множину  і . З припущення індукції  і існує підмножина , така що  і . Для визначеності припустимо що .

Оскільки множина  є базисом лінійного простору то:
 
 
для деяких скалярів .

Для деякого , виконується , бо в іншому разі , що суперечить лінійній незалежності векторів з . Без втрати загальності нехай .

Тоді 
. 
Тоді  , тобто для кожного  визначені скаляри , для яких
.

Достатньо взяти . Тоді .

Також . Якщо б було , то  і відповідно , що суперечило б лінійній незалежності . Оскільки <  то .

Джерела 
 
Лінійна алгебра
Леми